Припек — село в Болгарии:
 Припек — в Бургасской области;
 Припек — в Варненской области;
 Припек — в Кырджалийской области.

См. также 
 Припёк — избыток в массе печёного хлеба против массы употреблённой муки.
 Дылги-Припек — село в Болгарии.